«Дом Фамусова» — так называли московский особняк начала XIX века, принадлежавший знатному дворянскому семейству Римских-Корсаковых, впечатления о визитах к которым А. С. Грибоедова предположительно нашли отражение в его комедии «Горе от ума». 

Одно из немногих зданий округи, уцелевших после разрушений и пожара Москвы в 1812 году. Кроме А. С. Грибоедова, в нём неоднократно бывали П. А. Вяземский, А. С. Пушкин и другие общественные деятели и знаменитости первой трети XIX века. В течение второй половины XIX — первой половины XX веков в нём размещались Строгановское училище, гимназия, Коммунистический университет трудящихся Востока. Дом был разрушен в конце 1960-х годов, чтобы освободить место для нового корпуса газеты «Известия».

Строительство 

Дом был построен в 1803 году камергером Александром Яковлевичем Римским-Корсаковым для своей большой семьи и пережил нашествие наполеоновской армии. К началу Отечественной войны 1812 года сыновья по семейной традиции служили в гвардии, а мать с дочерьми перед сдачей Москвы уехали в Нижний Новгород. После отступления французов из города, Мария Ивановна написала сыну в действующую армию: «…ужас смотреть, что наша старушка Москва стала. Кроме трупов и развалин, ничего почти нет; из 9000 домов осталось 720, в том числе и мой дом цел».

Архитектура 
Типичный для Москвы каменный дом Римских-Корсаковых имел индивидуальные черты — треугольный фронтон с фамильным гербом над лепным фризом. Выходивший на Страстную площадь фасад здания украшали полуциркульные арки высоких окон бельэтажа, прямоугольные пилястры с ордерными основаниями и навершиями, рустовка стен цокольного этажа. Крытая галерея соединяла основное здание с расположенным во дворе двухэтажным, тоже каменным, флигелем.

По мнению комментаторов собрания сочинений А. С. Грибоедова:

«Строгая композиция здания, подчеркнутая выступающим вперед фронтоном с пилястрами, дает основание отнести его к выдающимся произведениям школы архитектора М. Ф. Казакова».

Внутреннее устройство соответствовало представлениям гостеприимных хозяев.

Главный вход приводил гостей в просторный вестибюль, из которого в бельэтаж вела двухмаршевая лестница с балюстрадой наверху

История

До 1860 года 
Дом был одним из самых гостеприимных в Москве. По воспоминаниям Е. П. Яньковой М. И. Римская-Корсакова «была великая мастерица тешить Москву своими балами и разными забавами». Неоднократно бывали у неё П. А. Вяземский, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, А. А. Алябьев. Некоторые биографические черты членов семейства Римских-Корсаковых использованы Пушкиным в незавершённом «Романе на Кавказских водах», на листе рукописи которого поэт нарисовал портрет одной из младших дочерей хозяев дома — Александры.

Подмеченные Грибоедовым в доме Римских-Корсаковых привычки и оттенки мировоззрения персонажей московского общества, возможно, получили своё отражение в комедии «Горе от ума», но в любом случае стали поводом называть его «домом Фамусова».

После смерти в 1832 году хозяйки дома часть его сдавалась внаём. Несколько лет там жила семья драматурга А. В. Сухово-Кобылина.

С 1845 по 1851 годы в нём жила семья её младшего сына Сергея Александровича Римского-Корсакова, который поддерживал установленные матерью традиции гостеприимства.

Строгановское училище 
С 1861 по 1892 годы в этом доме размещалось «Строгановское училище технического рисования». Здание
училища у Страстного монастыря запечатлено на акварели одного из выпускников училища — художника Ф. И. Ясновского.

7-я мужская гимназия 

До революции 1917 года здание занимала Седьмая московская мужская гимназия памяти императора Александра III, известная своим высоким уровнем преподавания гуманитарных предметов. В 1908 году её окончил с золотой медалью философ и литератор, князь С. Е. Трубецкой.

В советское время 

В 1920-е годы — здание было передано Коммунистическому университету трудящихся Востока, центру идейной подготовки коммунистических и революционных кадров Востока. В 1925 году перед слушателями университета выступал И. В. Сталин.

В 1927 году исторический ансамбль Страстной площади начал изменяться — рядом с домом появилось 6-этажное здание «Известий», построенное в стиле конструктивизма. Через десять лет к 20-й годовщине Октябрьской революции был разрушен Страстной монастырь.
Писатель-москвовед Л. Е. Колодный цитировал изданный к столетию гибели поэта путеводитель по пушкинской Москве, в котором была отмечена относительно хорошая сохранность особняка:

«Общий вид этого дома относительно сохранился до наших дней, но в фасаде его сделаны некоторые изменения. Нет находившихся над входными дверями углублений с двумя вазами в каждом, не сохранился также и герб, существовавший на фронтоне дома… Комнаты в доме давно переделаны, и от пушкинского времени, может быть, сохранилась лишь огромная входная лестница с позолоченными балясинками своих маршей».

В конце 1960-х дом был снесён, несмотря на попытки защитить историческую реликвию, «морально связанную с именами Пушкина и Грибоедова», предпринятые известными литературоведами и писателями, среди которых были И. Л. Андроников, В. А. Солоухин, В. В. Кожинов.

«Дом Фамусова» оказался в числе 1395 исторически ценных зданий, снесённых в Москве в 1950—1975 годы

На его месте в 1975 году по проекту группы архитекторов под руководством Ю. Н. Шевердяева был построен новый корпус издательства «Известий»

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гершензон М. О. Грибоедовская Москва
 Дом Фамусова
 Утраченные памятники Москвы
 Проект "Виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря (середина XVII — начало XX вв.): Дом Строгановского училища (7-й мужской гимназии)

Здания и сооружения Москвы, построенные в XIX веке
Снесённые здания и сооружения Москвы
Тверской район
Литературные места Москвы
Римские-Корсаковы